GLE steht für:
 Mercedes-Benz GLE
 als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen: Powiat Lęborski in der Woiwodschaft Pommern
 Grand Larousse encyclopédique

gle steht für:
 Irische Sprache (ISO-639-3-Code)

GLE